Amores de mercado puede referirse a:
 Amores de mercado, una telenovela chilena producida por TVN en 2001.
 Amores de mercado o simplemente Amores, una telenovela colombiana producida por R.T.I. para Telemundo en 2007.